Myrtle peut désigner :

Toponyme

Canada  

 Myrtle (Ontario)

États-Unis  

 Myrtle (Kansas)
 Myrtle (Minnesota)
 Myrtle (Mississippi)
 Myrtle (Missouri)
 Myrtle (Virginie-Occidentale)

Homonymie de toponyme